Szilárd – nome proprio di persona ungherese maschile
Leó Szilárd – fisico ungherese
Lettera Einstein-Szilárd – lettera inviata a Franklin Delano Roosevelt da Albert Einstein e Leó Szilárd